Loral Corporation – azienda fornitrice di attrezzature per l'esercito 
 Loral Space & Communications – azienda costruttrice di satelliti artificiali 
 5225 Loral – asteroide della fascia principale
 Loral Have Dash – missile aria-aria
 Loral O'Hara- astronauta e ingegnere statunitense